La Supercoupe de l'UEFA 1978 est une compétition de football jouée sur un match aller-retour opposant le Liverpool Football Club, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens 1977-1978 au RSC Anderlecht, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1977-1978. Anderlecht remporte la Supercoupe sur un score cumulé de 4 buts à 3, avec une victoire 3-1 au match aller et une défaite 2–1 au retour.

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1977-1978 
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1977-1978

Lien externe 
 Résumé de la rencontre sur UEFA.com

1978
Événement sportif international en Belgique
Événement sportif international en Angleterre
Événement sportif à Liverpool
Compétition de football à Bruxelles
Compétition de football en Angleterre
Face-à-face du Royal Sporting Club Anderlecht
Face-à-face du Liverpool FC
Football en Belgique en 1978
Sport en Angleterre en 1978
Sport en décembre 1978
Football MS